1. Kavalleriedivision bezeichnet folgende militärische Verbände:

* 1. Kavallerie-Division (Deutsches Kaiserreich)
 1. Kavallerie-Division (Reichswehr)
 1. Kavallerie-Division (Wehrmacht)
 1. Kosaken-Division der Wehrmacht
 1. Kavallerietruppendivision der österreichisch-ungarischen Armee
 1st Cavalry Division (Vereinigte Staaten) (historisch, heute gepanzerter Verband)
 1st Cavalry Division (Vereinigtes Königreich), Verband im Ersten Weltkrieg und von 1939 bis 1941 als Vorgänger der 10. Panzerdivision
 1. Kavallerie-Division (Russisches Kaiserreich)
 1. Garde-Kavallerie-Division (Russisches Kaiserreich)
 1. Kavalleriedivision (Osmanisches Reich)
 1. Kavalleriedivision (Königreich Italien)